Аракажу́ () — город в Бразилии, столица штата Сержипи. В агломерации Аракажу — около 900 тыс. жителей.

Город расположен на берегу Атлантического океана, в устье рек Сержипи () и Пошим ().

Название происходит от выражения «ará acaiú», означающего на языке тупи-гуарани «попугаевое дерево кешью».

Составная часть мезорегиона Восток штата Сержипи. Входит в экономико-статистический микрорегион Аракажу. Население составляет 520 303 человека на 2007 год. Занимает площадь 181,801 км². Плотность населения — 2861,9 чел./км².

История 
Муниципалитет основан 17 марта 1855 года, город основан в 1592, столица штата с 17 марта 1855 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 5 021 660 миллионов реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 10 071,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,794 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории As’h.

Фотогалерея

Примечания 

Города Бразилии
Муниципалитеты штата Сержипи